Микель Ланда Миена (, род.  в Витория-Гастейс, Страна басков, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2018 года за команду мирового тура .

Выступления 

 2010
 5-й Тур де л'Авенир
 10-й Ronde de l’Isard
 2011
 Вуэльта Бургоса
 1-й  Горная квалификация
 1-й Этап 5
 2012
 2-й Гран-при Мигеля Индурайна
 7-й Вуэльта Мадрида
 7-й Вуэльта Риохи
 2013
 2-й Вуэльта Астурии
 1-й  Очковая квалификация
 2-й Вуэльта Мадрида
 6-й Вуэльта Бургоса
 6-й Классика Сан-Себастьяна
 2014
 10-й Джиро дель Трентино
 1-й Этап 4
 2015
 1-й Этап 11 Вуэльта Испании
 1-й Этап 5 Тур Страны Басков
 1-й Этап 2(ТТТ) Вуэльта Бургоса
 2-й Джиро дель Трентино
 3-й Джиро д’Италия
 1-й Этапы 15 и 16
 2016
 1-й  Джиро дель Трентино
 1-й  Горная квалификация
 1-й Этап 2
 1-й Этап 2 Тур Страны Басков
 2017
 1-й  Вуэльта Бургоса
 1-й  Очковая квалификация
 1-й  Горная квалификация
 1-й Этапы 1 и 3
 Джиро д’Италия
 1-й  Горная классификация
 1-й Этап 19
 2-й Чемпионат Испании в индивидуальной гонке
 4-й Тур де Франс
 5-й Тур Альп
 5-й Классика Сан-Себастьяна
 6-й Вуэльта Андалусии
 2018
 2-й Тур Страны Басков
 6-й Тиррено — Адриатико
 1-й на этапе 4
 6-й Вуэльта Андалусии
 7-й Тур де Франс
 2019
 4-й Международная неделя Коппи и Бартали
 1-й на этапе 2
 7-й Тур Страны Басков
 7-й Льеж — Бастонь — Льеж

Статистика выступлений

Многодневки

Гранд-туры 
{| class="wikitable"
|colspan=9 align="center"|Гранд-туры
|-
! Гонка
! scope="col" | 2012
! scope="col" | 2013
! scope="col" | 2014
! scope="col" | 2015
! scope="col" | 2016
! scope="col" | 2017
! scope="col" | 2018
! scope="col" | 2019
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left; background:#efefef;"| Джиро д'Италия
| —
| —
| 34
|style="background:Coral;"|3
| НФ
| 17
| —
|style="background:LightGreen;"| 4
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left; background:#efefef;"| Тур де Франс
| —
| —
| —
| —
| 35
|style="background:LightGreen;"| 4
|style="background:LightGreen;"| 7
|
|- style="text-align:center;"
| style="text-align:left; background:#efefef;"| Вуэльта
| 69
| 39
| 28
| 25
| —
| —
| —
|
|-
|colspan=12 align="center"|Многодневки Мирового тура
|-
! scope="col" | Гонка
! scope="col" | 2012
! scope="col" | 2013
! scope="col" | 2014
! scope="col" | 2015
! scope="col" | 2016
! scope="col" | 2017
! scope="col" | 2018
! scope="col" | 2019
|- style="text-align:center;"
! scope="row" |  Париж — Ницца
| —
| —
| —
| —
| —
| 24
| —
| —
|- style="text-align:center;"
! scope="row" |  Тиррено — Адриатико
| 80
| —
| —
| —
| —
| 31
!style="background:LightGreen;"| 6
| —
|- style="text-align:center;"
! scope="row" |  Вуэльта Каталонии
| —
| 33
| 36
| 47
| —
| НФ
| —
| —
|- align="center"
! scope="row" |  Тур Страны Басков
| —
|НФ
|14
|22
|12
| —
!style="background:silver;"|[[Тур Страны Басков 2018|'2]]
!style="background:LightGreen;"|7
|- align="center"
! scope="row" |  Тур Романдии
|35
|78
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|- align="center"
! scope="row" |  Критериум Дофине
| 83
| —
| —
| —
| 12
| —
| —
|
|- align="center"
! scope="row" |  Тур Швейцарии
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 12
| 
|}

 Ссылки 
Ланда, Микель на FirstCycling'' 
 
 
 

 

Велогонщики Испании